Юлия Борисовна Гольдштейн (род. 1964) — немецкая пианистка и музыкальный педагог. Дочь скрипача Бориса Гольдштейна.

Биография 
С пятилетнего возраста занималась фортепиано под руководством Нунэ Хачатурян, дочери Арама Хачатуряна. В 1974 году вместе с отцом переехала на постоянное жительство в Германию. В 1979 г. заняла первое место на юношеском конкурсе «Концертино Прага», опередив, в частности, Станислава Бунина и Юкино Фудзивара; выиграла также несколько немецких конкурсов. В 1980 г. вместе с Молодёжным оркестром Нижней Саксонии совершила первую гастрольную поездку в Португалию. В 1986 г. окончила Ганноверскую Высшую школу музыки у , в дальнейшем совершенствовала своё мастерство в Эссене у  и в Манчестере у . Выступала в ансамбле с такими музыкантами, как Сабина Майер, Кристиан Тецлафф, Александр Рудин, а также со своим отцом, вместе с которым записала сонаты для скрипки и фортепиано Иоганнеса Брамса и Сезара Франка.

В 2002—2005 годы преподавала фортепиано в ; даёт частные уроки. Среди её учеников, в частности, Ли Чжинсан, .

Семья 
Отец — Борис Эммануилович Гольдштейн (1922—1987), скрипач; мать — Ирина Добротина-Гольдштейн, скрипичный педагог.

Была замужем за пианистом Вольфгангом Манцем. 
Трое детей:
  (р. 1986) (кларнет)
 Лариса Манц (скрипка)
 Доминик Манц (виолончель)

Участие в конкурсах 
 1-я премия конкурса «Jugend musiziert» (1978)
 1-я премия конкурса «Гротриан-Штайнвег» (1978, Брауншвейг)
 1-е место на конкурсе «Концертино Прага» (1979)
 1-я премия юношеского конкурса фирмы «Стейнвей» (Гамбург, 1981)
 3-е место юношеского международного конкурса пианистов им. Альфреда Корто (1981)

Примечания

Ссылки 
 

Русские эмигранты третьей волны в Германии
Лауреаты международного конкурса «Концертино Прага»
Выпускники Ганноверской высшей школы музыки и театра
Академические музыканты Германии